Скиноаса (также Деалул Скиноасей ) — микрорайон в Центральном секторе  Кишинёва, Молдавия. Находится на южной окраине города, примыкает к Хынчештскому шоссе, с востока ограничен городом Кодру , с запада городом Дурлешты (оба являются частью муниципалитета), с юга Яловенами, с севера  микрорайоном Телецентр.

Скиносы находятся на холме, высота которого  ~ 215 метров. В районе Телецентра и Скинос, между реками Бык и Ишновец проходит водораздел (225 метров над уровнем моря), расчлененный балками Скиносы и Дурлешты.

Скиносы — одно из немногих мест в Европе и в мире, имеющее природную трассу для проведения мотоциклетных соревнований. Живописные холмы образуют естественный амфитеатр (стадион), вместимостью около 100 тысяч зрителей. Трасса гонок — извилистое замкнутое кольцо протяженностью около 1,8 километра с крутыми поворотами, подъемами, спусками и трамплинами. Первый международный мотокросс на Скиносах состоялся в 1964 году, Чемпионаты мира по мотокроссу проводились в 1966—67, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979 и 1982 годах. В 1983 проводились финальные соревнования по мотокроссу 8-й летней Спартакиады народов СССР. Ежегодно проводится международный мотокросс имени Ю. А. Гагарина.

Главные улицы Скинос: Сфынта Винерь, Яловенская и другие.

История 
В 1916 году на территории современного микрорайона Скиносы была построена часовня Святой Пятницы. Тогда это был бывший пригород Кишинёва Сфынта Винере, что и означает Святая Пятница. После окончания Второй мировой войны часовня была снесена.

В советские времена в гигантском гыртопе была построена мототрасса «Скиносы».Первый международный мотокросс на ней состоялся в 1964 году.

В 1968 году на Скиносы был пущен кишинёвский троллейбус номер 3 и номер 6. В 1968 году  был введён новый вид городского общественного транспорта — Кишинёвское маршрутное такси, и первым был маршрут, связавший центр города с районом Скиносы. 

В 1982 году на Котовском шоссе (нынешнее название — шоссе Хынчешть) вблизи микрорайона Скиносы был построен Южный автовокзал.

Примечания 

География Кишинёва